

Muziek 
 Band
 Stay (band), Spaanse band uit Barcelona

 Muziekalbums
 Stay (album van Oingo Boingo) (1990), muziekalbum van Oingo Boingo
 Stay (album van Jeremy Camp) (2002), muziekalbum van Jeremy Camp
 Stay (album van Simply Red) (2007), een muziekalbum van Simply Red

 Liedjes
 Stay (Kygo)
 Stay (Michael Jackson 1), een lied van Michael Jackson
 Stay (Michael Jackson 2), een ander lied van Michael Jackson
 Stay (David Bowie) (1976), een lied van David Bowie
 Stay (The Scabs) (1988), een lied van The Scabs
 Stay (nummer van Oingo Boingo) (1990), een nummer van Oingo Boingo
 Stay (Faraway, So Close!) (1993), een lied van U2
 Stay (Mark Lanegan) (1998), een lied van Mark Lanegan
 Stay (nummer van Jeremy Camp) (2002), een lied van Jeremy Camp
 Stay (nummer van Simply Red) (2007), een lied van van Simply Red
 Stay (single van Destine) (2011), een single van Destine
 Stay (Rihanna) (2012), een lied van Rihanna
 Stay (Tooji) (2012), een lied van Tooji en Noorse inzending voor het Eurovisiesongfestival 2012
 Stay (The Kid Laroi & Justin Bieber), een lied van The Kid Laroi en Justin Bieber
 Stay (Zedd & Alessia Cara) (2017), een lied van Zedd en Alessia Cara

Films 
 Stay (2005), een Amerikaanse thrillerfilm
 Stay (2013), een Canadees-Ierse dramafilm

Literatuur 
 Stay (Nicola Griffith), een misdaadroman van Nicola Griffith

Plaats 
 Stay (Kentucky), een unincorporated community in Owsley County in de Amerikaanse staat Kentucky